Сафо́ново — село Сафоновского сельского поселения Добринского района Липецкой области.

География 
Стоит на правом берегу реки Чамлык.

Расположено на автодороге Новочеркутино — Киньшино.

История 
Возникло в конце XVIII века. Межевание земель проведено 11 сентября 1775 году.

Название — по владельцам Сафоновым.

Новое межевание земель проведено в 1819 году, в связи с приобретением земель князем Иваном Алексеевичем Гагариным.

В 1848 году князь Владимир Иванович Гагарин строит Покровскую каменную церковь.

1861—1923 — волостной центр Сафоновской волости Усманского уезда Тамбовской губернии.

1923—1924 — волостной центр Усманского уезда Воронежской губернии.

Позднее Сафоново было центром Сафоновского сельсовета Добринского района, затем функции совета были переданы посёлку Кооператор.

С 12 мая 2014 года входит в сельское поселение Добринский сельсовет

Население

Объект культурного наследия 
Церковь Покровская (1800).

Примечания 

Населённые пункты Добринского района